Les guerres Guangdong-Guangxi (桂粵戰爭), dites également les guerres de Yue-Gui, sont deux conflits de seigneurs de la guerre chinois qui ont vu l'ancienne clique du Guangxi être défaite par la clique du Guangdong et le Parti révolutionnaire chinois.

Première guerre Yue-Gui (1920-1921) 
Lorsque Sun Yat-sen, leader du Parti révolutionnaire chinois, tente de se ré-installer à Canton en 1917, le seigneur de la guerre de la province du Guangxi, Lu Rongting le soutient à contrecœur pendant quelques années. Mais les désaccords sur des opérations militaires conduisent à la rupture entre Sun Yat-sen et l'ancienne clique de Guangxi qui domine alors le Hunan et le Guangdong.

Sun Yat-sen parvient à s'allier avec Cen Chunxuan, l'un des plus importants soutiens de la clique du Guangdong, pour qu'il envoie une partie de ses troupes à Chen Jiongming, un officier militaire du Guangdong fidèle à Sun Yat-sen. Puis, celui-ci le pousse à attaquer Lu Rongting. Dès , Chen conquiert Guangzhou et chasse l'ancienne clique du Guangxi du Guangdong.

Ainsi, un nouveau seigneur de guerre venait apparaît, fondant la clique du Guangdong, et qui devient totalement indépendant du Guangxi.

Seconde guerre Yue-Gui (1921) 
En , Chen Jiongming espère unir toute la province du Guangdong derrière le régime que tente de mettre en place Sun Yat-sen à Canton. Il réduit les derniers bastions fidèles à l'ancienne clique du Guangxi mais Lu Rongting envoie deux armées l'affronter. La première est dirigée par le frère cadet de son épouse, , tandis que la seconde est commandée par . Les forces de Chen sont vaincues et repoussées à Qinzhou et Lianzhou. Cependant, le principal allié de Lu Rongting, , est complètement défait à Wuzhou. Cela permet de franchir la frontière de la province du Guangxi et de l'envahir. Dès , Lu Rongting, totalement vaincu, est contraint de fuir. En août, Chen s'empare de Nanning puis du reste de la province du Guangxi.

Conséquences 
Bien que Chen Jiongming et la clique du Guangdong occupent le Guangxi jusqu'en , leur domination est surtout symbolique car de nombreux groupes armés loyaux à l'ancienne clique du Guangxi, désignés sous l'appellation d', continuent la lutte. De plus, Sun Yat-sen et Chen Jiongming se disputent bientôt en pleine préparation de l'Expédition du Nord. En , Sun Yat-sen et les forces cantonaises évacuent le Guangxi, et une nouvelle clique du Guangxi reprend rapidement la province en main. Chen Jiongming conserve la mainmise sur le Guangdong. Quant à Sun Yat-sen, il se plonge dans ses réformes qui jetteront les bases du Kuomintang.

Voir aussi 
 Seigneurs de la guerre chinois (1916-1928) 
 Liste des seigneurs de la guerre chinois (1916-1937) 
 Histoire de la république de Chine 
 Guerre civile chinoise

Histoire de la Chine
Bataille de 1920
Bataille de 1921
Clique du Guangdong
Clique du Guangxi
Histoire de la Première République chinoise
Histoire militaire de la Chine